Nave ima više značenja:
 Nave (Ankona)
 Nave (Asti)
 Nave (Beluno)
 Nave (Bolcano)
 Nave (Breša)
 Nave (Masa-Karara)
 Nave (Pordenone)